Остано́вка по тре́бованию:

 Остановка по требованию — остановка общественного транспорта по требованию пассажира. См. также Остановочный пункт и Остановочная платформа.
 «Остановка по требованию» — российский телесериал.